Rancid je debutová nahrávka punkové skupiny Rancid vydaná na 7" EP v roce 1992. Za vydáním stáli Lookout! Records, domovský label Armstrongovy a Freemanovy předchozí skupiny, Operation Ivy. Všechny skladby této velmi bouřlivé nahrávky jsou použity pouze na tomto vinylu, žádná z nich se neobjevila na pozdějším albu skupiny. Album nikdy nevyšlo na CD a v září 2006 se přestalo vyrábět i jako vinyl.

Pořadí skladeb

Strana A 
 „I'm Not the Only One“ - 2:51
 „Battering Ram“ - 2:56

Strana B 
 „The Sentence“ - 1:35
 „Media Controller“ - 1:56
 „Idle Hands“ - 1:59

Obsazení 
 Tim Armstrong – kytara, zpěv
 Matt Freeman – baskytara, zpěv
 Brett Reed – bicí

 Jimmy Johnson – výkonný producent

Reference 

EP z roku 1992
EP Rancid
EP Lookout! Records